«Утиные истории: Заветная лампа» (, дословный перевод названия — «Фильм Утиных историй: Сокровище потерянной лампы») — полнометражный мультфильм, выпущенный в 1990 году компанией Walt Disney по мотивам сериала «Утиные истории».

Сюжет 

Скрудж МакДак, Билли, Вилли и Дилли, Понка и Зигзаг МакКряк разыскивают сокровища Колли-Бабы и его сорока разбойников. Они находят волшебную лампу и джинна, который может исполнить по 3 желания

Роли озвучивали 
 Алан Янг — Скрудж МакДак
 Кристофер Ллойд — Мерлок
 Расси Тейлор — Билли, Вилли и Дилли / Поночка
 Теренс Макговерн — Зигзаг МакКряк
 Рип Тейлор — джинн
 Ричард Либертини — Дижон
 Джоан Гербер — миссис Клювдия
 Чак Маккан — Дакворт
 Джун Форей — миссис Фэзерби
 Джефф Песцетто — исполнение главной темы «Утиных историй»

Примечания

Ссылки 
 

Рисованные мультфильмы США 1990 года
Мультфильмы о говорящих животных
Мультфильмы о птицах
Полнометражные мультфильмы студии Walt Disney
Утиные истории
Фильмы, снятые по мотивам телесериалов
Фильмы-кроссоверы
Рисованные мультфильмы Франции
Мультфильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Полнометражные мультфильмы Франции
Полнометражные мультфильмы США